Denumirea de Metlicina se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Metlicina, un sat în comuna Kirkovo, regiunea Kărdjali;
 Metlicina, un sat în comuna Vălci Dol, regiunea Varna.